Este artigo documenta os impactos da Pandemia de COVID-19 em Timor-Leste e pode não incluir todas as principais respostas e medidas contemporâneas. O primeiro caso em Timor-Leste foi confirmado dia 21 de março de 2020.

Casos 
Fontes:

Cronologia 
Em 21 de março, Timor-Leste confirmou seu primeiro caso confirmado de COVID-19.O segundo caso foi revelado em 10 de Abril, ao mesmo tempo que o primeiro caso foi considerado recuperado.

Em 13 de Maio, o país registava 24 casos confirmados dos quais 23 já haviam recuperado (19 pessoas vêm dos casos positivos e 4 pessoas dos casos prováveis) e nenhuma morte. Há ainda 5 pessoas em isolamento terapêutico em Vera-Cruz.

No dia 15 de Maio de 2020, o Centro Integrado Gestão de Crise revelou que todos os casos em Timor-Leste estavam totalmente recuperados.

2020 em Timor-Leste
Timor-Leste
Timor-Leste